Desa Prayungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prayungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,97, long 111,56), Jawa Timur, 
 Desa Prayungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Prayungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 112,03), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar